Денатура́ція (від  і natura) — втрата природного (нативного) стану.

 Денатурація (біохімія) — процес порушення нативного стану біологічних макромолекул без зміни їхньої первинної структури.
 Денатурований спирт або денатурат — спирт, зроблений непридатним для споживання шляхом додавання до нього речовин із неприємним запахом (наприклад, піридину).